Sinds het Vlinderakkoord van 2012 vormt de hele provincie Henegouwen een kieskring voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Structuur

Verkiezingen

Provinciale Verkiezingen
Voor de provincieraad komen de kiesarrondissementen overeen met de administratieve arrondissementen Aat, Bergen, Charleroi, Doornik-Moeskroen, Thuin en Zinnik. De 56 zetels in de provincieraad worden verdeeld op het niveau van de provinciedistricten: Bergen, Boussu, Aat, Charleroi, Châtelet, Fontaine-l'Évêque, Zinnik, La Louvière, Thuin en Doornik.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2018
 (*)1965: CW (0,82%) / 1968: BRIQUET (0,72%), PWT (0,28%) / 1977: DSC (0,28%), TPO (0,15%) / 1985: PW (0,76%), POS (0,24%), PCN (0,16%), FORCES (0,14%) / 1987: POS (0,52%) / 1991: PCN (0,14%), B.E.B. (0,19%) / 1994: PCN (0,12%), B.E.B. (0,2%), GU (0,45%), JEUNES (0,41%), ARL (0,29%), ADM (0,27%), VIE (0,26%), NEUTRE (0,1%) / 2000: BLOC.W (0,36%), MD (0,17%) /  2006: REA (0,11%), unie (0,04%), F.N (0,69%), DLC (0,04%), W-SD (0,14%), Wallon (0,85%), UCPW (0,17%) / 2012: FdG (0,14%), BELG-UNIE (0,33%), DN (0,09%), NATION (0,20%), PIRATE (0,74%), NWA (0,09%), FRONT-GAUCHE (0,16%) / 2018: Oxygène (0,43%), Chrétien (0,10%), CA (0,06%), WALLON (0,36%), JEXISTE (0,28%), WI (0,05%), NWA-NATION (0,20%), NATION (0,47%), PSLHDD (0,13%) /
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Verkozenen 2006:

Verkozenen 2012:

Verkozenen 2018:

Regionale Verkiezingen
Voor het Waals Parlement worden 28 zetels verkozen op niveau van de kiesarrondissementen Bergen, Charleroi, Doornik-Aat-Moeskroen, Thuin en Zinnik.

Kiesresultaten Waals Parlement van 1995 tot 2019
 (*)1995: AGIR (0,41%), EMPLOI (0,36%), B.E.B. (0,30%), R (0,17%), ADM (0,14%), UNIE (0,11%), I.N. (0,03%), PCN (0,03%) / 1999: PNPb (0,28%), FRANCE (0,11%), FN-FW (0,09%), FNBP (0,08%), A (0,07%), PCN (0,06%), LC (0,04%), UDDU (0,03%), PSD (0,03%) / 2004: FRANCE (0,11%), La LIGUE (0,07%) /  2009: MS (0,53%), LiDé (0,26%), CAP D'ORAZIO (0,09%), PSL (0,06%), F.D.W. (0,04%), REPUBLICAIN-WALLON (0,03%) / 2014: NATION (0,95%), RassemblementWalon (0,45%), MG (0,33%), P+ (0,31%), NWA (0,25%), FW (0,20%), Atomique (0,12%), R (0,11%) / 2019: AGIR (0,83%), NATION (0,66%), Demain (0,23%) /

Verkozenen 2004:

Verkozenen 2009:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Federale Verkiezingen 
Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers verkiezen de inwoners van deze kieskring 18 leden.

Kiesresultaten Kamer van 1968 tot 2019
 (*)1968: TRAV.WAL (0,3%), KOM(WAL) (0,14%) / 1971: Trotskyst (0,39%) / 1974: Trotskyst (0,1%), VFP-PFU (0,27%) / 1977: PLPW (0,75%), ECOLOG-PBNZ (0,62%), TPO (0,15%) / 1978: TPO (0,32%) / 1981: ECOLO-J (0,22%) / 1985: PW (0,73%), FORCES (0,3%), PCN (0,11%) / 1987: PFN/PCN (0,1%), PLC (0,1%) / 1991: B.E.B. (0,23%), F.N.B.B. (0,16%) / 1995: UNIE (0,17%), PCN (0,1%), B.E.B. (0,31%), EMPLOI (0,54%), AGIR (0,37%), R (0,23%), ADM (0,12%), PLN (0,11%), FRW (0,11%) / 1999: PNPb (0,36%), FRANCE (0,23%), FN-FW (0,12%), FNBP (0,1%) / 2003: NATION (0,43%), FRANCE (0,42%), Vlaams Blok. (0,85%), MS (0,61%), DL (0,14%) /  2007: FORCE NATIONALE (0,39%), CAP (0,19%), DLC (0,06%), UNIE (0,12%), Parti Wallon (0,42%) / 2010: Front des Gauches (0,75%), Msplus (0,14%), W+ (0,23%) / 2014: LA DROITE (0,92%), PIRATE (0,80%), NATION (0,51%), Lutte Ouvrière (0,48%), P+ (0,31%), NWA (0,23%), MG (0,23%), RassemblementWalon (0,22%), FW (0,22%), B.U.B. (0,09%), MGJOD (0,06%) / 2019: LA DROITE (0,81%), AGIR (0,81%), NATION (0,73%), Lutte Ouvrière (0,78%) / 

Verkozenen 2003:

Verkozenen 2007:

Verkozenen 2010:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Henegouwen
Politiek in Henegouwen